Ухерчице могу бити:

 Ухерчице (Брецлав), насељено мјесто у округу Брецлав, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Ухерчице (Знојмо), насељено мјесто у округу Знојмо, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Ухерчице (Хрудим), насељено мјесто у округу Хрудим, Пардубички крај, Чешка Република